Conscious rap – genere musicale rap
 Conscious – album dei Broods del 2016
Conscious – album di Guy Sebastian del 2017